Montpellier ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Montpellier, Stadt im französischen Département Hérault, davon abgeleitet
 Arrondissement Montpellier, das unter anderem 10 Kantone der Stadt Montpellier umfasst (siehe dort)
 Montpellier (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Montpellier-de-Médillan, Gemeinde im französischen Département Charente-Maritime
 Chaos de Montpellier-le-Vieux, Felsformation im französischen Département Aveyron

Montpellier ist Teil des Namens folgender Personen:
 Alex Montpellier (* 1983), französischer Poolbillardspieler
 Bernat Guillem I. d’Entença (Bernard Wilhelm von Montpellier; † 1237), katalanischer Adliger okzitanischer Herkunft 
 Luc Montpellier, kanadischer Kameramann
 Maria von Montpellier (1182–1213), Königin von Aragonien
 Théodore de Montpellier (1807–1879), Bischof von Lüttich

Siehe auch:
 Herrschaft Montpellier
 Montpelier
 Psalter von Montpellier (Tassilo-Psalter, Mondsee-Psalter, Psalter Karls des Großen)
 Schule von Montpellier